Gustaf Rydberg kan avse: 

Gustaf Rydberg (1835–1933), svensk målare
Gustaf Rydberg (1860–1904), svensk musiker
Gustaf Rydberg (1861–1938), svensk språkforskare